Mertaluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Mertaluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Mertaluoto (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Mertaluoto (ö i Södra Savolax), Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar